Horvátország
 Milna falu és község Split-Dalmácia megyében
 Milna falu Hvar községben, Split-Dalmácia megyében
 Milna falu Vis községben, Split-Dalmácia megyében